Felipe de Wurtemberg (en alemán, Philipp von Württemberg; Neuilly-sur-Seine, 30 de julio de 1838 - Stuttgart, 11 de octubre de 1917) fue un príncipe alemán, jefe de la rama cadete y católica de la dinastía que gobernó el Reino de Wurtemberg. Era el hijo del duque Alejandro de Wurtemberg y de la princesa María de Orleans, una hija del rey Luis Felipe I de Francia.

Primeros años 
Su madre murió cuando él tenía unos meses, lo que provocó que sus abuelos lo criaran en París. Cuando tenía diez años, la familia real tuvo que huir de Francia y permanecer en el exilio en Gran Bretaña.

Felipe se comprometió con la duquesa Sofía Carlota de Baviera, hermana de la emperatriz Isabel de Austria (Sissi). Pero el duque disolvió el compromiso.

Matrimonio e hijos 
El 18 de enero de 1865, Felipe contrajo matrimonio con la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen (1845-1927) en la Capilla de San José del Palacio Imperial de Hofburg en Viena; ella era hija del archiduque Alberto de Austria, duque de Teschen, y de la princesa Hildegarda de Baviera. Tuvieron cinco hijos:

 Felipe (1865-1939), que se convirtió en Jefe de la Casa Real; desposó en 1893 a la archiduquesa Margarita Sofía de Austria y dejó descendencia.
 María Amelia (1865-1883), gemela del anterior. Falleció joven y sin descendencia.
 María Isabel (1871-1904), desposó en 1894 al príncipe Juan Jorge de Sajonia; sin descendencia.
 Roberto (1873-1947), desposó en 1900 a la archiduquesa María Inmaculada de Austria; sin descendencia.
 Ulrico (1877-1944), soltero y sin descendencia.

Años después 
La pareja hizo construir un espléndido palacio en la Ringstrasse de Viena, para estar más cerca de su suegro viudo. Se mudaron en 1865, pero como a su esposa nunca le gustó el palacio, fue vendido a un banquero e inversor en 1871. Dos años más tarde, el palacio renovado se inauguró con motivo de la Exposición Universal de Viena de 1873 como el Hotel Imperial. Hasta el día de hoy sigue siendo uno de los hoteles más famosos del mundo y, aunque se renovó varias veces, ha conservado muchos elementos de los elementos neorrenacentistas originales del Palacio Ducal.

Después de vender su palacio en Viena, la pareja compró un palacio urbano mucho más pequeño llamado Strudelhof. Hicieron construir una gran villa en Altmünster en la orilla del Traunsee, no muy lejos de la residencia de verano del emperador en Bad Ischl. Hacia 1900 y pocos años después de la muerte de su suegro, la pareja se trasladó a Stuttgart donde vivían cerca de sus hijos, en el Prinzenbau.

Tras la muerte de su primo, el duque Nicolás de Wurtemberg en 1903, Felipe se convirtió en presunto heredero del trono real de Wurtemberg. Pero como era diez años mayor que el rey Guillermo II, su hijo mayor, el duque Alberto, fue considerado y elevado como sucesor al trono. 

Felipe nunca sucedió en la corona porque el 29 de noviembre de 1918, cuando la monarquía de Wurtemberg fue abolida tras el colapso del Imperio alemán después de la Primera Guerra Mundial, su pariente de la rama mayor de la dinastía, Guillermo II, era todavía rey (y vivió, después de su abdicación, hasta el 2 de octubre de 1921).Aparte de que Felipe ya no pudo ver esos acontecimientos, ya que falleció un año antes de la abolición de la monarquía. Fue enterrado inicialmente en la cripta de la capilla del Palacio de Luisburgo, pero cuando en 1927 su hijo Alberto hizo construir una cripta familiar en Altshausen su cuerpo fue trasladado ahí.

Rama ducal de la dinastía real 
Felipe de Wurtemberg pertenecía a la quinta rama (llamada "rama Ducal") de la Casa de Wurtemberg, descendiente del séptimo hijo del duque Federico II Eugenio de Wurtemberg. A la extinción de la rama mayor en 1921, la línea ducal (y católica) permaneció como la única rama dinástica de la anteriormente familia reinante. Las dos ramas morganáticas de la Casa de Wurtemberg —la de los duques de Teck (extinta en línea masculina en 1981) y la de los duques de Urach— eran genealógicamente más antiguas que la rama Ducal, pero fueron consideradas inelegibles al trono.

Felipe es un ancestro directo del actual pretendiente al reino de Wurtemberg: el duque Carlos de Wurtemberg.

Honores 
 :
 Gran Cruz de la Orden de la Corona de Wurtemberg, 1852
 Gran Cruz de la Orden de Federico
 :
 Caballero de la Orden del Toisón de Oro, 1865
 Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría, 1900
 : Caballero de la Orden de San Huberto, 1893
 : Gran Cordón de la Orden de Leopoldo (civil), 21 de julio de 1861
 : Caballero de la Orden de la Corona de Ruda, 1894
    Ducados Ernestinos: Gran Cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia, 1864; con Espadas
 : Gran Cruz de la Orden de Enrique el León, 1863
 : Gran Cruz de la Orden de Carlos III, 10 de enero de 1884

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Württemberg
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Militares de Wurtemberg
Duques de Wurtemberg
Miembros de la Cámara de los Señores de Wurtemberg
Nacidos en Neuilly-sur-Seine